Villastar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villastar (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villastar (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar